Scheich bezeichnet:

 Scheich, Stammesoberhaupt der Beduinen
 Der Scheich, einen Spielfilm aus dem Jahr 1921

Personen, Familienname:
 Elvira Scheich (* 1953), deutsche Physikerin und Wissenschaftshistorikerin
 Günter Scheich (* 1956), deutscher Psychotherapeut und Schriftsteller
 Henning Scheich (* 1942), deutscher Hirnforscher und Naturkundler; und bis 2013 Abteilungsleiter des Leibniz Instituts für Neurobiologie in Magdeburg
 Manfred Scheich (1933–2020), österreichischer Botschafter
 Stefan Scheich (* 1977), deutscher Autor und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Schaich
 Sheikh

 Mein Freund der Scheich, schwedischer Kinderfilm